Демарка́ция ( «разграничение») — проведение какой-либо разделяющей черты; определение границы.

Демаркация границы 
Демаркация границы — проведение государственной границы на местности с обозначением её специальными пограничными знаками.

Демаркация границы осуществляется на основании документов о делимитации границы (договор, описание линии государственной границы с приложением специальной карты) совместными комиссиями, создаваемыми на паритетных началах.

Во время работ по демаркации производится топографическая съёмка или аэрофотосъёмка местности, на основании чего составляется крупномасштабная топографическая карта пограничной полосы, устанавливаются пограничные знаки (столбы, проволочные заграждения и т. п.) и определяются их топографические координаты. О всех действиях по демаркации границы составляются специальные документы: протоколы с описанием прохождения линии границы и пограничных знаков (к протоколам прилагаются схемы и фотоснимки этих знаков).

Пограничные знаки не подлежат произвольному перемещению, и стороны обязаны следить за содержанием их в надлежащем состоянии.

Проверка ранее демаркированной границы и восстановление или замена разрушенных пограничных знаков называется редемаркацией.

Демаркационная  линия 
При военных действиях — полоса, разделяющая две воинствующие стороны во время перемирия. Устанавливается путем переговоров до принятия мирового соглашения. В мирное время возможно установление такой полосы для определения границ государства при территориальных спорах.

В медицине демаркационной линией называют зону реактивного воспаления между здоровым участком и омертвевшей тканью.

Демаркация линии связи 

Демаркация (demarc — разделение) — является сокращением от выражения «точка демаркации» (demarcation point) — обозначение линии, которая разграничивает зоны ответственности телефонной компании и потребителя. Следует заметить, что демаркация — это не какое-то конкретное устройство или сегмент кабеля, а скорее, некое концептуальное понятие, показывающее границы зон ответственности телефонной компании и потребителя.

В США демаркация обычно соответствует точке, в которой телефонная компания физически размещает выводы двух витых пар внутри здания потребителя. Как правило, потребитель просит телефонную компанию смонтировать такие выводы в определенном помещении, причем в этом же помещении размещаются большинство или вообще все выводы линий, которые телефонная компания предоставляет потребителю.

В СССР в энергетике более распространён термин «граница балансовой принадлежности». К примеру, в многоквартирных домах, в этажных электрощитах, граница балансовой принадлежности проходит по выходным клеммам электросчётчика, то есть всё, что находится до счётчика (линии стояка, вводной рубильник, сам счётчик), принадлежит энергопоставляющей компании, а ответвляющийся к потребителю кабель принадлежит потребителю.

См. также 
 Демаркационная линия
 Делимитация

Примечания 

Международное право
Границы